Gyulai ist der ungarische Familienname folgender Personen:

 Ileana Gyulai (1946–2021), rumänische Florettfechterin
 Ilona Edelsheim-Gyulai (1918–2013), ungarische Adlige, Ehefrau von István Horthy, Krankenschwester im Zweiten Weltkrieg
 István Gyulai (1943–2006), ungarischer Leichtathlet und Sportfunktionär
 Leopold von Edelsheim-Gyulai (1826–1893), österreichisch-ungarischer General der Kavallerie
 Márton Gyulai (* 1979), ungarischer Bobfahrer
 Pál Gyulai (1826–1909), ungarischer Schriftsteller und Kritiker

Siehe auch:
 Gyulay